

Localidades

Saint-Florentin (Indre)
Saint-Florentin (Yonne)

Desambiguações de topônimos